Impress ist der Name des Präsentationsprogramms von:
 LibreOffice 
 OpenOffice.org
 StarOffice